ЦКБ — многозначная аббревиатура, имеющая следующие значения:

 Центральная клиническая больница
 Центральное конструкторское бюро

См. также 
 Посёлок ЦКБ
 ЦКБ-5
 ЦКБ-7
 ЦКБ-10
 ЦКБ-11
 ЦКБ-12
 ЦКБ-14
 ЦКБ-16
 
 ЦКБ-29
 ЦКБ-30 (ЦКБ-26)
 ЦКБ-32
 ЦКБ-34
 ЦКБ-39
 ЦКБ-53
 ЦКБ-55
 ЦКБ-56
 ЦКБ-60
 ЦКБ № 8
 ЦКБ Дейтон
 ЦКБ МС
 ЦКБ ГМП
 ЦКБ МТ
 ЦКБ по СПК
 ЦКБМ
 ЦКБЭМ
 ЦКБ «Лазурит»
 ЦКБ «Титан»

Примечания